Michael Jackson kan syfta på:

 Michael Jackson, amerikansk artist, låtskrivare och producent
 Michael Jackson (författare), öl- och whiskyexpert 
 Michael Jackson (kyrkoman)
 Michael Jackson (systemdesigner)
 en brittisk general och arméofficer, se Mike Jackson